Помпей може да се отнася за:

 Помпей – античен римски град.
 Помпей (съвременен град) – съвременния град в Италия
 Помпей Велики – римски пълководец.